Андре́й Алекса́ндрович Гаври́лов (8 ноября 1987, Санкт-Петербург) — российский хоккеист, вратарь. Воспитанник петербургской хоккейной школы.

Карьера игрока 
Воспитанник школы «СКА» Санкт-Петербург, первый тренер Лавров В. В.. В сезоне 2004/05 дебютировал в фарм-клубе СКА — СКА-2 в первой лиге.
В следующем сезоне помимо игры за СКА-2, сыграл два матча за сборную Санкт-Петербурга на международном турнире молодежных сборных «Большой приз Санкт-Петербурга».

Сезон 2006—2007 проводит в Высшей лиге, в составе хоккейного клуба «Спартак» Санкт-Петербург.

Следующие два сезона Андрей проводит в командах высшей лиги «Ариада-Акпарс» и «Липецк». После чего, перед сезоном 2009-10, переходит в команду КХЛ «Витязь» и дебютирует в сильнейшей российской хоккейной лиге. В том же сезоне, перед плей-офф, оказывается в мытищинском «Атланте».

Сезон 2010-11 Гаврилов проводит в Белорусской Экстралиге в составе хоккейного клуба «Шинник» Бобруйск.

В сезоне 2011-12 голкипер возвращается в ВХЛ и отыграв 11 матчей за Молот-Прикамье, переходит в «Ермак», где по итогам сезона становится лучшим игроком клуба по мнению болельщиков. Также, в этом сезоне, становится лучшим вратарем месяца по мнению ВХЛ. В этом сезоне Андрей установил, действующие до сих пор, личные рекорды для вратарей «Ермака»:

1. Коэффициент надежности (Кн): — 1,84.

2. % отбитых шайб — 94,7 (963—912).

В регулярном первенстве 2012-13 продолжает играть в «Ермаке», но в середине сезона переходит в «Ижсталь». После чего, сезон 2013-14 проводит в польском клубе «Подхале».

В сезоне 2014-15 возвращается в КХЛ, в Сочи. Признается голкипером недели в КХЛ. Сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате и 2 в розыгрыше Кубка Гагарина.

После следующего сезона переходит в «Салават Юлаев», становится седьмым в лиге по коэффициенту надежности и тринадцатым по % отраженных бросков.

Личная информация 
Женат, воспитывает двух дочерей.

Основатель школы вратарей и бренда «G50 Full control»

Ссылки

Статистика 
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Родившиеся 8 ноября
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся в СССР
Хоккейные вратари
Хоккеисты России